Потолок:

 Потолок — нижняя поверхность перекрытия здания (или его покрытия), ограничивающая помещение сверху.
 Потолок — наибольшая высота, которую летательный аппарат может достичь в определённых условиях и режимах полёта.

См. также 
 Стеклянный потолок